Лебо́ () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Жозеф Лебо (1794—1865) — бельгійський політик.
 Стефан Лебо (1968) — канадський хокеїст.

 Мадлен Лебо (1923—2016) — французька актриса.

Французькі прізвища